Försvar kan avse:

 Försvar (militär) – en militär taktik
 Försvarsmakt – ett lands samlade militära och civila försvar, men kan också användas som beteckning för den militära försvarsmakten
 Försvarsindustri – industrier som förser försvarsmakter med krigsmateriel
 Försvarsanläggning – anläggningar uppförda för försvar
 Försvarskyrka – en kyrkobyggnad som anses haft funktion dels som gudstjänstrum och dels som skydd mot fientliga angrepp
 Civilt försvar – den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs
 Försvarare (sport) – inom sport den lagdel som benämns back- eller försvarslinje
 Försvarsadvokat – en advokat som biträder den tilltalade i ett brottmål
 Försvarsmekanism – en central jagfunktion av omedvetna psykologiska strategier
 Försvarsarbete – inom bergsbruket, det minsta arbete en innehavare av mutsedel på någon fyndighet eller utmål måste utföra för att bevara sin rätt till fyndigheten